Don Mitchell peut désigner :
 Don Mitchell, de son vrai nom Donald Michael Mitchell (1943-2013), un acteur américain ;
 Don Mitchell (né en 1961), un professeur de géographie américain ;
 Don Mitchell, un concepteur d'avion américain.